Ijiraq bezeichnet

einen Riesen aus der Mythologie der Inuit, siehe Ijiraq (Mythologie) 
einen Mond des Planeten Saturn, siehe Ijiraq (Mond)